

Musica 
 Conservatorio Klindworth-Scharwenka – istituto musicale fondato nel 1893 a Berlino, che godette per decenni della reputazione di centro di formazione di fama internazionale

Persone 
 Agnes Street-Klindworth (1825-1906) – attrice danese
 Carl August Klindworth (1791-1862) – imprenditore tedesco
 Georg Klindworth (1798-1882) – diplomatico tedesco
 Johann Klindworth (1900-1976) – politico tedesco
 Karl Klindworth (1830-1916) – musicista ed editore musicale tedesco